Desa Selopanggung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selopanggung (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 111,31), Jawa Timur, 
 Desa Selopanggung (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 111,92), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar